Dorota Dancewicz (né 1938 ) – - Homme politique polonais, enseignant, a été membre du Parlement
 Renata Dancewicz (née 1969 ) – actrice polonaise 
 Maciej Dancewicz  (né 1938) - poète polonais

Patronyme polonais